Procles (en griego antiguo, Προκλῆς) puede referirse a:

 Procles, en la mitología griega, era uno de los heráclidas y, en concreto, un tatara-tataranieto de Heracles, e hijo de Aristodemo.

 Procles, un legendario habitante de Leros, isla visitada por los argonautas en su viaje de regreso desde Cólquida. Procles era el único bueno entre los lerios, de quienes se decía:

Todos los lerios son malos.
No sólo algunos; sino todos ellos.
Salvo Procles. Y Procles también es lerio.

 Procles de Epidauro, un tirano de la ciudad griega de Epidauro.

Referencias